Melisch steht als Adjektiv für:

 gesungene altgriechische Lyrik, siehe Melos
 Herkunft von oder Verbindung zur Insel Milos, hier insbesondere
 als ein Stil der kykladischen Vasenmalerei, siehe melischer Stil
 eine Gattung großer Bauchhenkelamphoren, siehe melische Amphoren
 eine Gattung von dünnen Tonplatten mit Reliefs, siehe melische Reliefs

Melisch ist Familienname folgender Personen:
 Claudia Melisch (* 1968), deutsche Archäologin
 Stephan Melisch († 1676), deutsch-tschechischer Seher und Schneider aus Prag 

Siehe auch:
 Melos (Begriffsklärung)